Die BDO World Darts Championship 1987, offiziell 1987 Embassy World Darts Championship, war die zehnte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum zweiten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt.

Turnierverlauf 
Auf die Austragung einer Junioren-Weltmeisterschaft, die 1986 stattgefunden hatte, wurde verzichtet.

John Lowe, der Weltmeister von 1979 und vierfacher Zweitplatzierte, besiegte den dreifachen Weltmeister und Titelverteidiger Eric Bristow im Finale. Es war das dritte Mal nach 1981 und 1985, dass sich diese Spieler im Finale gegenüberstanden.

Debütanten

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 60.300. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Auch in diesem Jahr gelang dies jedoch niemandem. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish teilten sich Jocky Wilson und John Lowe.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1987
BDO World Darts Championship
Dartwettbewerb in Frimley Green